Petrus II van Alexandrië, patriarch van Alexandrië (373-380)
 Petrus II (maronitisch patriarch), patriarch van de Maronitische Kerk (1154-1173)
 Manuel Alonso Corral, tegenpaus (2005-2011)